Snapshot bezeichnet:
 Schnappschuss (Informationstechnik), verschiedene Bedeutungen
 den umgangssprachlich verwendeten Anglizismus für das Produkt der Schnappschussfotografie
 eine Momentaufnahme von einem Luftlagebild (Recognized Air Picture) im Einsatzführungsdienst der Luftwaffe der Bundeswehr
 Snapshot (Satellit) (militärische Bezeichnung OPS 4682), experimenteller Technologiesatellit der United States Air Force
 Snapshot (Film), australischer Horrorthriller aus dem Jahr 1979
 Snapshots – Bilder der Erinnerung, Film aus dem Jahr 2001

Siehe auch:
 Schnappschuss (Begriffsklärung)